Licq — программа для мгновенного обмена сообщениями в Интернете по протоколам OSCAR, XMPP и MSN, работающая на Linux и других Unix-подобных системах. К достоинствам этого клиента можно отнести возможность шифрования сообщений на основе SSL при условии, что у принимающей стороны также установлен Licq, mICQ или SIM. С помощью дополнительных модулей можно подключить шифрование на основе GPG.

Программа является свободной и распространяется под лицензией GNU GPL.

В 2002 году Licq заняла по итогам голосования читателей второе место в конкурсе «Readers' Choice Awards», проводимом ежегодно журналом Linux Journal (номинация «Favorite Instant-Messaging Client»).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 freeos.com: Licq: A solution for your Linux ICQ needs 
 linux.com: Linux IMs for everyone: No matter your taste, there’s an IM client out there for you
 Публикация на сайте easylinux.de 
 Review: Licq een ICQ messenger
 Linux Online — Application: LICQ

Свободные программы мгновенного обмена сообщениями
Программы мгновенного обмена сообщениями
ICQ